Blueberry River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Blueberry River (Beatton River), in British Columbia 

in den Vereinigten Staaten:
 Blueberry River (Minnesota), Nebenfluss des Shell River in Minnesota